Bajo kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Bajo (nunatak),

Indonesien 

 Pulau Bajo (ö i Indonesien, lat -8,49, long 119,87), 
 Bajo, Jawa Tengah, by, 
 Kecamatan Bajo, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Bajo, Nusa Tenggara Barat, by, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar